Maximilian Krauss oder Maximilian Krauß ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Krauss (Diplomat) (1838–1908), österreichischer Diplomat
 Maximilian Krauss (Schriftsteller) (1868–1942), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Maximilian Krauss (Politiker) (* 1993), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Maximilian Krauß (* 1996), deutscher Fußballspieler